Серге́й Луки́н:
 Лукин, Сергей Георгиевич (1894—1948) — советский государственный деятель, народный комиссар, министр лёгкой промышленности СССР.
 Лукин, Сергей Лукич (1922—1990) — председатель колхоза имени Мичурина Урмарского района Чувашской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Лукин, Сергей Николаевич (род. 1954) — заслуженный строитель Российской Федерации, член Совета Федерации от Воронежской областной думы.
 Лукин, Сергей Николаевич (род. 1975) — российский легкоатлет.
 Лукин, Сергей Фёдорович (род. 1957) — домрист, солист Национального академического оркестра народных инструментов имени Осипова, народный артист России (2001).